Антония може да се отнася до:

 женското лично име Антония
 род Антонии, римско семейство, в което всяка жена се казва Антония

Места 
 Антония (Мазовецко войводство), източно-централна Полша
 Антония, крепостен форт, съществувал в Йерусалим в периода около началото на нашата ера

Други 
 Антония (растение), род от семейство Loganiaceae
 Антония (муха), род мухи от семейство Bombyliidae
 Lex Antonia, закон на Марк Антоний
 272 Антония, астероид, 4 февруари 1888 г.

Източници 

Пояснителни страници